Gaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Gaus (1956–2021), deutsche Journalistin
 Charles H. Gaus (1840–1909), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Eugen Gaus (1850–1934), deutscher Heimatforscher und Lehrer
 Friedrich Gaus (1881–1955), deutscher Jurist und Diplomat
 Günter Gaus (1929–2004), deutscher Journalist und Politiker
 Hermann Gaus (* 1936), deutscher Ingenieur
 Joachim Gaus (1936–2016), Kunsthistoriker
 John M. Gaus (1894–1969), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Marcel Gaus (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Ralf Gaus (* 1974), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Wilhelm Gaus (1876–1953), deutscher Industrieller

Siehe auch:

 Gauß (Begriffsklärung)
 al-Gaus